Oberau heißen folgende geographische Objekte:

 Oberau, Gemeinde im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
Ortsteile:
 Oberau (Altenstadt), Ortsteil der Gemeinde Altenstadt, Wetteraukreis, Hessen
 Oberau (Bad Staffelstein), Ortsteil der Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Oberau (Berchtesgaden), Ortsteil der Marktes Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Oberau (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Oberau (Essing), Ortsteil des Marktes Essing, Landkreis Kelheim, Bayern
 Oberau (Freiburg im Breisgau), Stadtteil von Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Oberau (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Oberau-Haslach, Stadtviertel der Gemeinde Bozen, Landeshauptstadt von Südtirol
 Oberau (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberau (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Oberau (Niederau), Ortsteil der Gemeinde Niederau, Landkreis Meißen, Sachsen
 Oberau (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberau (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

 Oberau (Gemeinde Schwarzenbach), Ortsteil von Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Oberau (Gemeinde Enzenkirchen), Ortschaft von Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Oberau (Gemeinde Niederthalheim), Ortschaft von Niederthalheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Oberau (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Oberau (Gemeinde Wildschönau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wildschönau, Bezirk Kufstein, Tirol

 Obora (Lubin), Ortschaft von Lubin, Powiat Lubin, Woiwodschaft Niederschlesien

Oberau ist ein Namensteil folgender Personen:
 Otto von Dungern-Oberau (1873–1969), deutscher Adliger, preußischer Offizier und Reise- und Jagdschriftsteller

Siehe auch:
 Obere Au
 Obere Aue
 Öberau